РПД ВАЗ — семейство роторно-поршневых двигателей производства АвтоВАЗ.

История создания и развития 
Работы по созданию советского роторного двигателя начались в 1973 году с созданием на Волжском автозаводе специального конструкторского бюро. Первый опытный образец односекционного двигателя с индексом ВАЗ-301 был создан в 1976 году. Вскоре была выпущена опытная партия Жигулей с новым двигателем в количестве 50 штук, однако в течение первого полугода эксплуатации все они, кроме одного, вышли из строя. В 1982 году на выставке НТТМ в Москве был представлен новый вариант двигателя с индексом 311 на модификацию ВАЗ-21018.

В 1983 году были спроектированы уже двухсекционные двигатели ВАЗ-411 мощностью 120 л. с. и более мощный ВАЗ-413. Эти и последующие разработанные моторы устанавливались на автомобили МВД и КГБ (не только Волжского, но и Горьковского автозаводов!), и в розничную продажу не поступали.

Последняя модификация волжского роторного двигателя устанавливалась на мелкосерийные «Самары», а также ВАЗ-2110-91 и ВАЗ-2115-91.

24 марта 2004 года приказом генерального директора АвтоВАЗа, Виталия Вильчика, специальное конструкторское бюро роторно-поршневых двигателей (СКБ РПД) было ликвидировано. К 2007 году производственное оборудование демонтировано и утилизировано.

В автоспорте 
В течение 1980-х годов заводские пилоты ВАЗа начали применять роторно-поршневые двигатели в соревнованиях по автокроссу. Особенно активно внедрение происходило с 1987 года. Наиболее успешным стало использование этих силовых агрегатов на спортивно-кроссовых автомобилях. Так, Игорь Сладков в 1988 году выиграл несколько автокроссовых состязаний в СССР и дебютировал на этапе чемпионата Европы по автокроссу на полноприводном багги с 190-сильным двухсекционным вазовским РПД, с приведённым рабочим объёмом 2,6 л. Тогда же на заводе начались работы над созданием трёхсекционного РПД с приведённым рабочим объёмом 3,5 л и мощностью более 300 л. с.

Основные модификации

См. также 
 ВАЗ-416
 ВАЗ-426
 ВАЗ-526

Примечания

Ссылки 
 
 

РПД
Бензиновые двигатели
Роторно-поршневые двигатели